Wilmans ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Wilmans (um 1800–nach 1848), deutsche Zeichnerin und Malerin
 Friedrich Wilmans (1764–1830), deutscher Verleger
 Roger Wilmans (1812–1881), deutscher Mittelalterhistoriker